Nouvelle Droite peut qualifier notamment :
 à l'international : la Nouvelle Droite européenne, un courant de pensée politique de la mouvance nationale-européenne, initié en France par le GRECE.

 Allemagne : Nouvelle droite
 Israël : Nouvelle Droite
 Italie : Nouvelle Droite
 Géorgie : Parti de la nouvelle droite
 Grèce : Néa Dexiá
 France :
 Nouvelle Droite vue comme un courant de pensée issu du GRECE
 « Nouvelle Droite », expression médiatique
 Nouvelle Droite française.
 Pays-Bas : Nouvelle Droite
 Pologne : Congrès de la Nouvelle Droite
 Roumanie et Moldavie : Noua Dreaptă
 Royaume-Uni : Nouvelle Droite
 États-Unis : conservatisme aux États-Unis, alt-right